DPD est un sigle qui peut signifier :
 DPDgroup, une entreprise de livraison ;
 Dewan Perwakilan Daerah (en français, conseil représentatif des régions), une des deux chambres constituant le Majelis Permusyawaratan Rakyat (assemblée délibérative du peuple), le parlement indonésien ;
 Deep Power Down, un système de mise en veille amélioré qui donne l'ordre à chaque composant de descendre au minimum de sa puissance ; la tension est ainsi réduite ;
 Diccionario panhispánico de dudas, un des dictionnaires académiques de la langue espagnole ;
 diéthyl-p-phénylènediamine, un réactif chimique utilisé dans le dosage de chlore, d'ozone et de brome par une méthode colorimétrique ;
 Dead peer detection, un mécanisme utilisé en informatique par les VPN IPSec ;
 délégué à la protection des données, une fonction créée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
 Dynamique des particules dissipatives